Heizmittel steht für

 einen meist organischen Brennstoff
 ein technisches Gerät zur Freisetzung von Wärme, siehe Heizelement
 ein Heizmedium, also einen Stoff zum Transport von Wärme, siehe Wärmeträger